Евгений Игоревич Секирин (род. 15 декабря 1962) — общественный деятель, генерал, экс-начальник главного управления МЧС РФ по Московской области.

Биография 
Родился 15 декабря 1962 года в городе Балашихе Московской области.

В 1984 году окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск, затем был направлен для прохождения службы в войсковую часть № 05763 командиром автомобильного взвода 830 отдельного автомобильного батальона гражданской обороны в Ногинском районе.

За время службы был командиром взвода, роты, являлся начальником штаба — заместителем командира отдельного автомобильного батальона гражданской обороны, командиром учебного автомобильного батальона 11 отдельного автомобильного полка гражданской обороны.

В 2001 году окончил Академию гражданской защиты МЧС России. С марта 2005 по июнь 2009 руководил 179-м спасательным центром МЧС. Который под его руководством стал лучшей в мире тренировочной базой для спасателей. Воспитал несколько поколений профессиональных спасателей. Руководил доставкой гуманитарных грузов и спасательными операциями по всему миру.

С июня 2009 по ноябрь 2012 — руководитель Главного управления МЧС России по Московской области.

Общественная деятельность 
Живёт в Ногинске. С 2014 года — депутат городского Совета депутатов города Ногинска Московской области. Помогает инвалидам, ветеранам и пенсионерам.

Семейное положение 
Женат, есть дочь.

Награды 
 орден «За военные заслуги» (2007)
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002)
 медаль «За боевые заслуги» (1990)
 медаль Суворова (1999)
 Звание «Почётный гражданин Ногинского района Московской области» (21 июля 2009 года) — за многолетнюю плодотворную работу, защиту населения и территорий Ногинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, большую работу, проводимую по военно-патриотическому воспитанию молодёжи
 медали и нагрудные знаками МЧС России

Ссылки 

Персоналии:МЧС России